Cobb Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Cobb Island (Maryland)
 Cobb Island (New Jersey)
 Cobb Island (Virginia)

Siehe auch:
 Cobbs Island